Die Abkürzung AIV steht für:
 Agrar-Industrie-Vereinigung, eine Vereinigung von Agrarbetrieben in der DDR 
 Akademischer Ingenieur-Verband (1899–1933), ehemaliger Dachverband deutscher Studentenverbindungen
 Akademischer Ingenieur Verein, Fachverein der Bauingenieurstudenten an der ETH Zürich
 Akademische Ingenieur-Verbindung „Brücke“, Münchner Studentenverbindung
 Allgemeine Innere Verwaltung
 Altindustrianer Verband, Studentenverbindung in Luzern
 Amazon Instant Video, ein Onlinevideothek- und Video-on-Demand-Angebot 
 Angewandte Informationsverarbeitung, Name eines Instituts, aus dem die Software AG hervorging
 Anti Icing Valve, englisch für „Frostschutzklappe“ bei Flugzeugen
 Architekten- und Ingenieur-Verein; siehe Verband Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine
 Armored Infantry Vehicle, andere Bezeichnung des amerikanischen gepanzerten Mannschaftstransportfahrzeugs M59 APC
 Artturi Ilmari Virtanen, Namensgeber der „AIV-Methode“ zur Konservierung von Futtermitteln
 Aviäres Influenzavirus, Erreger der Geflügelpest
 Assembly, Integration and Verification (AIV), methodisches Vorgehen zur Verifikation von (Luft- und) Raumfahrtstrukturen

AiV steht für:
 Aichi-Virus, Spezies von Kobuviren

Siehe auch:
 AIV Berlin
 AIV Hamburg

AIV